Daal (in georgiano ), nota anche come Dali o Dæl, è la dea georgiana della caccia, nonché protettrice degli animali di montagna, come stambecchi o cervi.

Personaggi della mitologia